Антонио Карнисеро Мансио (; 10 января 1748, Саламанка — 21 августа 1814, Мадрид) — испанский  неоклассического стиля, график и театральный декоратор. Придворный художник нескольких испанских королей.

Жизнь и творчество 
Родился в семье скульптора Александра Карнисеро. В следующем году после его рождения отец переезжает в Мадрид для выполнения серии скульптур для королевского дворца. Первые уроки художественного творчества Антонио получил под руководством отца, затем, в 1758 году, начинает учёбу в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо. В возрасте 12 лет, вместе со своим братом Исидро, он отправляется в Рим для продолжения обучения живописи. В 1766 году Антонио возвращается в Мадрид, где выполняет заказы как светских и религиозных учреждений, так и частных лиц. Начиная с 1775 года он работает как театральный художник над оформлением сцены для спектаклей в королевских Театро де ла Крус и Театро дель Принсипе. Между 1780 и 1782 годами работает по заказу Королевской академии над иллюстрированием издания «Дон Кихота». Известность ему приносит в первую очередь серия цветных рисунков Костюмы Испании и Индий (латиноамериканские владения Испании тогда именовались «Индией»). В 1788 году он выпускает серию портретов знаменитых испанцев, в 1790 — альбом гравюр с изображениями сцен боя быков. Одним из наиболее известных работ художника является большое полотно «Коронация Альфонса XI и его супруги, королевы Марии». Также известность получили две его картины, посвящённые новому тогда виду передвижения — воздухоплаванию, продемонстрированному в парке Аранхуэс 5 июня 1784 года в присутствии испанского королевского двора.

В 1796 году Антонио Карнисеро удостаивается звания придворного художника у короля Карла IV. Начиная с этого времени он рисует преимущественно портреты членов королевской фамилии, министров и придворных. Среди его заказчиков — фаворит Мануэль Годой и Педро Родригес Кампоманес, а также принц Астурийский Фердинанд, будущий король Фердинанд VII. В связи с заговором с целью свержения короля Карла IV был арестован 7 ноября 1807 года и провёл в тюрьме более 10 дней, пока не была доказана его непричастность к этому делу. После занятия Испании французскими войсками Карнисеро, при помощи Франциско Гойи, сохраняет должность придворного художника уже у нового правителя страны, Жозефа Бонапарта. После восстановления власти Бурбонов художник за сотрудничество с врагами был удалён от двора. Скончался за несколько дней до своего официального помилования указом короля Фердинанда VII.

Литература 
 Madrazo, Pedro de (1872). Catálogo Descriptivo e Histórico del Museo del Prado de Madrid (Parte Primera: Escuelas Italianas y Españolas). Calle del Duque de Osuna #3; Original from Oxford University, Digitized May 1, 2007: M. Rivadeneyra. p. 374.

Галерея

Примечания 

Графики Испании
Придворные художники
Художники-портретисты Испании
Художники-иллюстраторы Испании
Неоклассицизм